Der COSAFA Women’s Championship 2017, die Fußball-Meisterschaft des südlichen Afrika der Frauen, soll vom 13. bis 24. September 2017 in Bulawayo in Simbabwe stattfinden. Das Turnier wird vom Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) organisiert.

Teilnehmer und Modus 
12 Mannschaften haben ihre Teilnahme am Turnier zugesagt. Diese spielen in der Gruppenphase in drei Gruppen zu je vier Teams. Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für das Halbfinale.

Spielorte 
Das Turnier soll in Bulawayo in zwei Stadien stattfinden.

Endrunde 
Die Auslosung der Gruppen fand am 23. August 2017 statt.

Gruppenphase 
Der Spielplan der Gruppenphase wurde kurzfristig Anfang September geändert.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden vom 13. bis 17. September 2017 im Barbourfields-Stadion statt.

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden vom 14. bis 18. September 2017 im Luveve-Stadion statt.

|}

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C fanden vom 13. bis 17. September 2017 in beiden Stadien statt.

|}

Hauptrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Bulawayo
Fußball (Simbabwe)